Bosznia-Hercegovina
 Ravan, falu Busovača községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Cerova Ravan, falu Foča községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Kozja Ravan, falu Vlasenica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Ravan, falu Szibin községben, Bród-Szávamente megyében
 Belski Ravan, falu Skrad községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Irán
 Ravan Hamadan tartományban, Bahar megyében

 Montenegró
 Petrova Ravan, a falu Kolašin községben

 Oroszország
 Ravan folyó a Szentpétervári területen

 Szlovénia
 Četena Ravan, falu Gorenja vas–Poljane községben, Gorenjska régióban
 Dolenja Ravan, falu Gorenja vas–Poljane községben, Gorenjska régióban
 Gorenja Ravan, falu Gorenja vas–Poljane községben, Gorenjska régióban